Сезон 1975 — Восемнадцатый сезон для «Шахтёра» в чемпионатах СССР, а также второй в дивизионе второй лиги.

Чемпионат СССР 1975 (вторая лига)

Зональный турнир (5 зона)

Турнирная таблица

Матчи

Статистика

Матчи и голы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба «Шахтёр»
 История, статистика, программки ФК «Шахтёр»
 «Шахтёр» Караганда в сезоне 1975 на сайте footballfacts.ru

1975
Сезоны футбольных клубов 1975